Hubička může být:

 hovorový výraz pro letmý polibek – jinak řečeno malá pusa nebo huba
 Hubička (povídka) – povídka od Karoliny Světlé
 Hubička (opera) – opera od Bedřicha Smetany
 Hubička (film) – název nedochovaného českého němého filmu z roku 1911
 Hubička (součást hudebního nástroje) – část jednoplátkových dechových hudebních nástrojů
 Hubička (příjmení) – české příjmení

Externí odkazy